Натуральне число 1274
 1274 рік до нашої ери
 1274 рік нашої ери